De vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op woensdag 8 juli 2015 van Arras naar Amiens. Het was een vlakke rit van 189,5 km.

Parcours 
In de vijfde etappe reden de renners van Arras naar Amiens op een nagenoeg vlak parcours.

Verloop 
Door de regenval werd het wegdek zeer glad, wat zorgde voor verschillende valpartijen. Vlak na de start van de etappe ontsnapten twee renners, Nicolas Edet en Pierre-Luc Périchon. Cofidis riep Edet terug om het peloton te vervoegen en zo Bouhanni te helpen bij een spurt. Echter vond er even later ook een valpartij plaats in het peloton met Nacer Bouhanni als voornaamste slachtoffer, die afgevoerd moest worden met de ambulance. In een volgende valpartij was ook Greg Van Avermaet betrokken, maar zonder erg. Na dertig kilometer voerde het peloton het tempo op en begon in te lopen op Périchon. Kort na de sprint, gewonnen door André Greipel, werd Périchon ingelopen. Het peloton brak in de aanloop naar de sprint in drie stukken, maar deze kwamen enige tijd later weer samen.

Ongeveer 75 kilometer voor de finish werd vanwege de wind in waaiers gereden, en moest een grote groep rijders lossen, waarbij onder meer klassementsrijders Pierre Rolland, Haimar Zubeldia, Rafał Majka, Bauke Mollema, Richie Porte en Wilco Kelderman. Jack Bauer gaf op na een nieuwe valpartij. Ook een motorrijder kwam ten val toen hij de renners langs de graskant wou passeren. 25 kilometer voor de finish dunde een grote valpartij het peloton verder uit.

Alexander Kristoff ging de sprint aan. Mark Cavendish en Arnaud Démare bevochten hem de zege, maar André Greipel en Peter Sagan kwamen langszij, en Greipel won voor Sagan en Cavendish.

Tussensprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 5e etappe op www.letour.fr

05
Sport in Amiens
Sportevenement in Hauts-de-France